Джамп-блюз () — поджанр блюза, для которого характерны высокая скорость исполнения, малый состав исполнителей и наличие духовых инструментов. Он был очень популярен в 1940-х и стал предвестником таких течений, как ритм-н-блюз и рок-н-ролл. В 1990-х произошло возрождение интереса к джамп-блюзу в рамках такого явления, как .

История 

Джамп-блюз развился из биг-бендов Лайонела Хэмптона и Лаки Миллиндера (англ.). Из этих групп начала 1940-х появились музыканты Луи Джордан, Jack McVea, Earl Bostic и Arnett Cobb. Блюз и джаз были частью одного музыкального мира, и многие музыканты исполняли в обоих жанрах. В 1942 году Лайонел Хэмптон записал песню «Flying Home», которую Billboard описал, как «прыгуна, бросающего вызов неподвижности ()». Луи Джордан и Лайонел Хэмптон комбинировали популярный ритм буги-вуги с «шершавым» звучанием саксофона свинговой эры, как у музыкантов Coleman Hawkins и Ben Webster, и игривую, юмористическую лирику или устные отступления на афроамериканском английском.

Джамп-блюз стал особенно популярным в конце 1940-х и начале 1950-х в исполнении Луи Джордана, Биг Джо Тёрнера, Роя Брауна, Чарльза Брауна, Helen Humes, Ти-Боуна Уокера, Roy Milton, Billy Wright и Винони Харриса.

В 1980-х джамп-блюз возрождён Джо Джексоном и Брайаном Сетцером, а на сегодняшний день исполнителями джамп-блюза являются Roomful of Blues, Mitch Woods и современные свинг-группы Lavay Smith, Ross Bon & The Mighty Blue Kings и прочие.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Richie Unterberger: Jump Blues at Allmusic.com
 Jump Blues at Allmusic.com
 Lindy Hop Style of Dancing used with Jump Blues

Жанры блюза